Gasometer – zespół zabytkowych budynków w Wiedniu
 Gasometer – stacja metra w Wiedniu